Loubaresse (Ardèche)
Loubaresse (Cantal)